Molière – commediografo francese

Cinema 
Molière – cortometraggio diretto da Léonce Perret (1909)
Molière – cortometraggio diretto da Norbert Tildian (1956)
Molière – film diretto da Ariane Mnouchkine (1978)
Le avventure galanti del giovane Molière (Molière) – film diretto da Laurent Tirard (2007)

Altro 
Molière – prestigioso premio per il teatro in Francia
TEE Molière – treno Trans Europ Express che collegava Parigi con Düsseldorf tra il 1973 e il 1979
3046 Molière – asteroide della fascia principale